Довсун — топоним:

 Довсун — посёлок в Арзгирском районе Ставропольского края России.
 Довсун (Довсунское) — упразднённое в 1966 году село в Будённовском районе Ставропольского края России.
 Довсун (Большое Солёное) — озеро в Арзгирском районе Ставропольского края России.
 Довсун Малый (Малое Солёное) — озеро в Арзгирском районе Ставропольского края России.